Амынья:

 Амынья (приток Мулымьи) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Амынья (приток Леушинского Тумана) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.